Долово може бити:

 Долово (Панчево), насељено место града Панчева, 
 Долово (Тутин), насељено место у општини Тутин, 
 Долово (Клина) насељено место у општини Клина